Ce mot peut renvoyer à :

 Aux Dix Commandements de la Bible
 Le Décalogue, suite de 10 films de Krzysztof Kieślowski
 Le Décalogue, suite de 11 ouvrages de bande dessinée, écrits par Frank Giroud et dessinées par 10 illustrateurs différents

Voir aussi 
 Dix Commandements
 Tables de la Loi
 Doctrine catholique sur le Décalogue